Tinerețe fără tinerețe  se poate referi la:

 Reptilă
 Anaconda – șarpe constrictor semi-acvatic din America de Sud

 Filme
 1954 Anaconda (film din 1954) – film documentar suedez, regia Torgny Anderberg
 1997 Anaconda (film) – film american, regia Luis Llosa cu Jennifer Lopez și Jon Voight